Kochsmühle ist der Ortsname von

 Kochsmühle (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Kochsmühle (Thalmässing), Ortsteil des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern

 Kleinkunstbühne Kochsmühle